Сорок третья симфония:

 Симфония № 43 (Гайдн), ок. 1771
 Симфония № 43 (Хованесс), 1979

 0043